Lakhva (vitryska: Лахва) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Brests voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk. Lakhva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Lakhva är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Lakhva. Runt Lakhva är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Davyd-Haradok,  km söder om Lakhva.

Omgivningarna runt Lakhva är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Brests voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Landsbygdsorter i Brests voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll